Андре́й Федорович Ко́фман (род. 17 августа 1954, Москва) — российский литературовед, латиноамериканист, писатель. Заместитель директора ИМЛИ РАН (с 2016).

Биография 
Родился в Москве, в семье участника Великой Отечественной войны Фёдора Яковлевича Кофмана (1923—?). В 1976 году окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ. Учился в аспирантуре на кафедре зарубежной литературы МГУ. В 1982 защитил кандидатскую диссертацию «Художественное своеобразие песенных лирических жанров мексиканского фольклора». С 1980 по 1986 год — член профессионального комитета литераторов при издательстве «Советский писатель». С 1984 года — председатель секции критики, литературоведения и искусствознания.

С 1986 года — сотрудник ИМЛИ. В июне 1998 года защитил докторскую диссертацию «Латиноамериканский художественный образ мира». С февраля 2008 — заведующий Отделом литератур Европы и Америки Новейшего времени.

Основные работы 
 Монографии
 Латиноамериканский художественный образ мира. М.: Наследие, 1997. (монография).
 Америка несбывшихся чудес. М.: Профобразование, 2001.
 Тьерра аделанте! М.: София, 2003 (За эту книгу Кофман получил в 2006 году Российская национальную премию в области детской литературы).
 Рыцари Нового Света. М.: Пан-пресс, 2006. (Переиздание 2007).
 Кортес и его капитаны. М.: Пан-пресс, 2007.
 Конкистадоры. Три хроники завоевания Америки. СПб.: Симпозиум, 2009.
 Испанский конкистадор. От текста к реконструкции типа личности. М.: ИМЛИ, 2012.
 Под покровительством Сантьяго. Испанское завоевание Америки и судьбы знаменитых конкистадоров. СПб.: Крига, 2017.

 Главы в коллективных трудах
 История литератур Латинской Америки. Том 2. М., 1989.
 Креольский фольклор.
 Литература Пуэрто-Рико. прим

 История литератур Латинской Америки. Том 3. М., 1994.
 Литература Венесуэлы.
 Литература Колумбии и Панамы.
 Литература Перу.
 Литература Эквадора.
 Литература Боливии.
 Литература Чили.
 Литература Уругвая.

 История литератур Латинской Америки. Том 4. М., 2004.
 Литература Мексики.
 Литература стран Центральной Америки.
 Литература Парагвая.

 История литератур Латинской Америки. Том 5. М., 2005.
 Хуан Рульфо.
 Карлос Фуэнтес.
 Октавио Пас. прим
 Примитивизм. // Художественные ориентиры литературы XX века. М., 2001.
 Примитивистская составляющая авангардизма. // Авангардизм в культуре XX века. 1900—1930. М., «Наука», 2010.

 Статьи в коллективных трудах

 Философские аспекты лирики Несауалькойотля. // Исторические судьбы американских индейцев. М., «Наука», 1985.
 Аргентинское танго и русский мещанский романс. // Литература в контексте культуры. М., «Наука», 1986.
 Испанская копла в Латинской Америке. // Искусство стран Латинской Америки. М., «Наука», 1986.
 Проблема «магического реализма» в латиноамериканском романе. // Современный роман. Опыт исследования. М., «Наука», 1990.
 Судьбы испанского романса в Латинской Америке. // Iberica Americans. Культуры Старго и Нового Света в их взаимодействии. СПб. «Наука», 1991.
 О специфике отношений креольского фольклора с литературой. // Профессиональное искусство и народная культура Латинской Америки. М., Российский институт искусствознания, 1993.
 Художественный образ латиноамериканского пространства. // Iberica americans. Механизмы культурообразования в Латинской Америке. М., «Наука», 1994.
 Африканский элемент в культуре Латинской Америки. // Культуры Африки в мировом цивилизационном процессе. М., «Восточная литература», 1996.
 Адамизм — константа латиноамериканского художественного сознания. // Iberica Americans. Латиноамериканский тип творческой личности. М., «Наследие», 1997.
 Алехо Карпентьер: латиноамериканский писатель меж двух миров.
 Примитивизм. // Художественные ориентиры литературы XX в. М., «Наследие», 2001.
 Мексиканский День мертвых и его культуростроительная роль. // Праздник в ибероамериканской культуре. М., «Наследие», 2001.

Награды 
 Премия журнала «Иностранная литература» за материал об Октавио Пасе (1991).
 За цикл статей «Рыцари Нового Света» решением ученого совета Института Латинской Америки и редсовета журнала «Латинская Америка» признан лучшим автором 2004 года.
 Лауреат российской национальной премии «Заветная мечта» в области детской литературы (2006) за роман «Тьерра Аделанте!» (М., 2003).

Выступления в Институте Сервантеса 
 2006 — выступление на презентации «Истории Литератур Латинской Америки».
 2008 — презентация книг «Тьерра аделанте!», «Рыцари Нового Света», «Кортес и его капитаны».
 2010 — лекция о Хуане Рульфо
 2011 — лекция о Варгасе Льосе в связи с вручением ему Нобелевской премии.
 2012 — лекция о Никаноре Парра.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте ИМЛИ РАН
 Отзывы читателей на книги А. Ф. Кофмана

Доктора филологических наук
Литературоведы России
Выпускники филологического факультета МГУ
Сотрудники ИМЛИ
Латиноамериканисты